Do IT Global Innovative Solutions (DIGIS) — європейська компанія з розробки програмного забезпечення створена у 2009 році.

Історія 

У 2009 році кадрова агенція для моряків Alpha Crew створила IT-відділ для розробки внутрішньої CRM-системи. Через рік було відкрите представництво у Великій Британії. У 2011 році створений ІТ-відділ агенції Alpha Crew завершив розробку CRM-системи.

У 2015 році створений ІТ-відділ агенції Alpha Crew став окремою компанією Do IT Programming Solutions, яка відкрила свій офіс у м. Одеса. Через три роки було відкрито офіс у м. Ларнака на Кіпр, куди була перенесена й штаб-квартира. У грудні 2018 року компанія Do IT Programming Solutions у ході свого ребрендингу змінила назву на DIGIS (повна назва — Do IT Global Innovative Solutions)

У 2019 році компанія увійшла в топ-1000 найкращих B2B компаній сервіс-провадерів за версією Clutch.

У 2020 році компанія планувала відкрити офіс у Франції.

Діяльність 

Компанія DIGIS — активна учасниця спеціалізованих ІТ-форумів та конференцій: Web Summit 2017 у якості Срібного спонсора, Odessa JS 2016 у якості Срібного спонсора та Odessa JS 2017 у якості Золотого спонсора, Міжнародний ІТ-чемпіонат «Золотий байт» у якості Регіонального партнера, Конференція Jazz Do IT Conference у серпні 2018 року у якості співорганізатора тощо.

2018 DIGIS надавала послуги з розробки програмного забезпечення для клієнтів у США та Канаді, і компанія повідомляла, що їх кількість зростає

DIGIS також постійно бере участь у ярмарках ІТ-вакансій, що проводяться в Україні. Вона організувала серію практичних тренінгів у форматі «двобою» під назвою JDI Battles. Зокрема, проведено дві сесії тренінгів, JDI Battle 1 та JDI Battle 2.

Компанія співпрацювала з PricewaterhouseCoopers, Energias de Portugal (EDP, входила до списку найбільших енергетичних операторів Європи), Roomster (найбільший у США сервіс оренди житла та соціальна мережа для домовласників), RetroTax (адміністратор федеральних та інших програм податкового кредитування та надання податкових пільг для підприємств у США)

Digis робить проєкти для відомих компаній, зокрема BlaBlaCar, HubSpot, Pwc.

Соціальна відповідальність 

У DIGIS діє Програма стипендій, щоб привернути увагу американської молоді до IT і програмної інженерії.

Компанія DIGIS співпрацює з багатьма платформами, асоціаціями, агенціями та соціальними недержавними організаціями, що займаються від наукових досліджень до стійкого розвитку навколишнього середовища. Це — Noosphere, Startup Battle, Beetroot Academy, AIRFORSE Community, Easy Code School, U OPEN UNIVERSITY, Шаг (комп'ютерна академія), IT Ukraine Association, Upwork та інші.

Нагороди 

 Перше місце у Top 10+ Mobile App Developers & App Development Companies in UkraineTop 10+ Mobile App Developers & App Development Companies in Ukraine :
 Ukraine's Highest-Rated Business Service Providers (клатч)
 8-е місце у списку Top 10+ Hybrid App Development CompaniesTop 10+ Hybrid App Development Companies 
 Нагорода платформи Upwork «Найкраща ІТ-агенція м. Одеса у 2017 р».
 ISO-сертифікація — ISO 9001 та ISO 27001.
 Top 15 App Development Companies in Portugal
 № 8 у списку провідних розробників програмного забезпечення у Сан-Франциско за версією платформи Clutch.
 № 2 у рейтингу провідних компанії з веброзробки у Одесі за версією платформи Clutch
 За опитуванням на DOU 2017 року компанія посіла тридцять шосте місце в рейтингу IT України в категорії роботодавців із чисельністю до 80 фахівців та четверте місце у цій категорії в м. Одеса
 Входить до рейтингу Dou Best Place to Work 2021
 Економічний журнал Forbes опублікував список “30 Under 30 Europe 2022” у категорії “Технології”. До нього увійшов і Нікіта Нагаткін.
 Нагорода платформи TechBehemoths як найкраща Mobile App Development company в Україні

Примітки

Посилання 

 Сайт компанії 

 Зарплаты, вакансии, условия. Чем живет рынок труда в украинском IT во время войны
 Як війна змінила ринок ІТ в Україні і сусідніх країнах
 Минулого року обсяг інвестицій в IT-галузь України зріс на $832 млн. Чи точно вам потрібен інвестор й де його шукати?
 Чи стане Україна новою Кремнієвою долиною після перемоги. Які є передумови та які перешкоди
 «Криза — це «санітар лісу». CEO майбутньої глобальної імперії розповів про Web 3.0, кадри та майбутнє IT-ринку
 Чому айтівці втрачають кваліфікацію і що з цим робити
 Як ІТ-компаніям продовжувати зростати під час війни: 4 правила
 Програмування та креативність. У які галузі залучатимуть штучний інтелект і чи варто його боятися
 Головний із сердечних справ команди. Хто такий Chief Heart Officer та навіщо він IT-компанії
 Be the CEO, not the person everyone likes. 4 rules for company growth during wartime

Підприємства у галузі інформаційних технологій
Ларнака